Swastika (symbool), ook wel hakenkruis genoemd, is het heiligste symbool uit het hindoeïsme en jaïnisme en wordt tevens gebruikt in het boeddhisme, maar tegenwoordig wordt het symbool vooral met het (neo)nazisme geassocieerd
 Swastika (motorfiets), een motorfietsmerk
 Swastika (Ontario), een dorp in Canada

Zie ook 
 Rode Swastika, een religieuze internationale hulporganisatie die vergelijkbaar is met het Rode kruis, maar dan met in plaats van een kruis een swastika als logo
 Swastika-kromme, een wiskundige kromme